

Localidades
Tuscumbia (Alabama)
Tuscumbia (Missouri)

Outros
Etheostoma tuscumbia

Desambiguações de topônimos